Segonzac (Charente)
Segonzac (Corrèze)
Segonzac (Dordogne)